Vardarac je lahko:
 Vardarac (veter)
 Vardarac, Bilje - naselje v občini Bilje, Osješko-baranjska županija, Hrvaška